Прокторвил има више значења:
 Прокторвил (Охајо)
 Прокторвил (Северна Каролина)